Madi steht für:
 Nebenfluss des Seti Gandaki in Nepal, siehe Madi Khola
 Madi (Chitwan), Stadt im Distrikt Chitwan (Nepal)
Madi (Rolpa), Gaunpalika (Landgemeinde) im Distrikt Rolpa in der Provinz Nr. 5 in Nepal
 Madi (Sankhuwasabha), Stadt im Distrikt Sankhuwasabha (Nepal)
 Madi (Orava), Dorf im Kreis Põlva (Estland)
 Madi (Volk), ein Volk und eine Sprache im Grenzgebiet zwischen Südsudan und Uganda entlang des Nils

Madi ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Madi (* 1956), maronitischer Bischof von São Paulo in Brasilien
 Emma Fursch-Madi (1847–1894), französische Sopranistin
 George S. Madi († 2020), libanesisch-gambischer Unternehmer
 Hamada Madi (* 1965), komorischer Politiker, Premierminister und Interimspräsident
 Henry A. Madi (1913–1965), Geschäftsmann und Politiker in der westafrikanischen britischen Kolonie Gambia
 Kalil Madi (1921–2007), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sanjar Madi (* 1986), kasachischer Schauspieler 

MADI ist die Abkürzung von:
 Multi Channel Audio Digital Interface, digitale Schnittstelle zur mehrkanaligen Audioübertragung

Abkürzung